Maromiandra,  commune urbaine malgache dans la région de Vatovavy-Fitovinany.
 Maromiandra, commune urbaine malgache dans la région d'Atsimo-Andrefana.